

Geografia
 Vad – comune del distretto di Cluj (Romania)
 Vad – villaggio del comune di Copalnic-Mănăștur (Romania)
 Vad – villaggio del comune di Șercaia, distretto di Brașov (Romania)
 Vad – fiume della Mordovia (Russia)
 Vad – località del comune di Smedjebacken in Svezia
 Vad – toponimo romancio del Canton Vaud (Svizzera)

Sigle 
 Ventricular assist device – dispositivo per l'assistenza meccanica cardiaca
 Voice activity detection – voice activity detection

Codici 
 VAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Force Base, Moody (Georgia), Stati Uniti